Ramsbächle kann stehen für:
 Ramsbächle (Oppenau), Zinken der Stadt Oppenau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ramsbächle (Rench), rechter Zufluss der Rench beim Zentrum des Ortsteils Ramsbach der Stadt Oppenau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ramsbach